Köpp oder Køpp ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Friedrich Köpp (1929–2010), deutscher Literaturwissenschaftler und Lyriker
 Dorothee Köpp (* 1964), deutsche Juristin, Kommunalpolitikerin und Verfassungsrichterin 
 Eirik Køpp (* 1996), norwegischer Handballspieler
 Gabriele Köpp (1929–2010), deutsche Physikerin und Verfasserin einer Autobiographie über ihre Flucht 1945
 Heidi Köpp-Junk, deutsche Ägyptologin, Musikarchäologin und Sängerin
 Jens Köpp (* 1966), deutscher Basketballspieler
 Klaus Köpp (* 1943), deutscher Jurist, Bundesrichter, Staatssekretär
 Leo Köpp (* 1998), deutscher Leichtathlet
 Ludwig Köpp (1800–1890), deutscher Politiker im Herzogtum Braunschweig und Mitglied der Braunschweigischen Landesversammlung
 Marc Köpp (* 1968), deutscher Basketballtrainer
 Milo Köpp (* 1962), deutscher Bildhauer und Künstler
 Nils Köpp (* 1967), deutscher Eiskunstläufer
 Wolfgang Köpp (* 1933), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang von Köpp (1738–1807), österreichischer Maler und Mosaikkünstler

Köpp ist Teil der Unternehmensbezeichnung Vasenolwerke Dr. Arthur Köpp A.G., später K.G.

Siehe auch:
 Koepp
 Kopp